Појам Џенива може да се односи на:
 Џенива (Ајова), град у САД у држави Ајова
 Џенива (Алабама), град у САД у држави Алабама
 Џенива (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
 Џенива (Њујорк), град у САД у држави Њујорк
 Џенива (Џорџија), град у САД у држави Џорџија
 Женева